Атабек:

 Атабек — наследственный титул у сельджуков.
 Атабек, Арон (1953—2021) — общественный деятель, поэт.